Jméno a příjmení Karel Werner má více nositelů:

 Karel Werner (novinář) (1906–1947) – aktivistický novinář
 Karel Werner (indolog) (1925–2019) – český indolog, orientalista, religionista a filozof náboženství